Heinrich Kunz ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kunz (Unternehmer) (1793–1859), Schweizer Kaufmann und Fabrikant, der «Spinnerkönig» Europas 
 Heinrich Kunz (Journalist) (1912–1995), Schweizer Journalist und Chefredakteur
 Heinrich Kunz (Architekt) (1922–1984), Schweizer Architekt, Bauforscher und Hochschullehrer